Александр Александрович Петров (род. 28 января 1942 года, г. Челябинск, РСФСР, СССР) — советский и российский общественный и научный государственный деятель.

Образование 
В 1963 году окончил Ивановский химико-технологический институт (ИХТИ) по специальности «инженер-химик-технолог». В 1981 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПБ г. Минска. Кандидат экономических наук с 1992 года.

Биография 
1963—1969: Курский комбинат химического волокна (Курскхимволокно). Прошёл путь от мастера-стажера до начальника цеха.

1969—1973: Могилёвский комбинат синтетического волокна (Могилёвхимволокно). Начальник производства штапельного волокна, заместитель главного инженера комбината.

1973—1975: директор Могилёвского завода искусственного волокна имени Куйбышева.

1975—1977: Могилёвское производственное объединение «Химволокно». Главный инженер — первый заместитель генерального директора.

1977—1980: секретарь парткома на правах райкома Могилёвского производственного объединения «Химволокно».

1980—1981: председатель исполнительного комитета Могилёвского городского Совета народных депутатов.

1981—1985: генеральный директор Могилёвского производственного объединения «Химволокно» — со «Могилёвхимволокно».

1985—1988: заместитель председателя Совета Министров БССР (В 1986 г. Руководил рабочей группой Совета Министров БССР по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС на территории БССР).

1988—1991: первый заместитель председателя Бюро Совета Министров СССР по химико-лесному комплексу — в ранге министра СССР.

1991—1992: первый заместитель председателя Государственного комитета СССР по химии и биотехнологиям.

1992—1997: генеральный директор Торгово-инвестиционной фирмы ЗАО «Монит»

1997—2014: ООО «Газпроммежрегионгаз» прошел путь от начальника отдела до начальник управления развития рынка газа

2014—2019 : ЗАО «СПБМТСБ» исполнительный директор по рынку газа.

2019 - 01. 2022  ООО "НИРРУ" Президент

Женат, двое детей.

Научная деятельность 

Кандидат экономических наук. Тема кандидатской диссертации — «Производительность труда — методология объективной оценки ее роста». (Диссертация: Решение Совета в МГУ им. М. В. Ломоносова от 16 января 1992 года)
Автор 11 изобретений в области химии и it-технологий и 30 научных работ, в том числе:
 Развернутая критика теории трудовой стоимости К.Маркса
 Разработка концепции формирования и трансформации скрытой прибавочной стоимости товара
 Балансовый метод оценки эффективности работы материалоемких производств
 Метод оценки эффективности работы производств по уровню извлечения теоретической прибыли
 Методологии управления крупными производственными комплексами
 Создатель технологии биржевой электронной торговли природным газом.

Книги 
 На подступах к хозяйственному расчету — Минск, 1989
 Экономика и политика: иллюзии и реальность. — Москва, 1993
 Славный путь к поражению. — Москва, 2017
 Marxism as a weapon of self- destruction of the greatness of Russia — Lambert, Германия, 2020 год
 Россия, 100 лет в поиске —  Санкт - Петербург,  изд. Сатори, 2021 год
 Россия, оптимизация роли в мировой глобализации — Lambert, Германия, 2021 год
 Бедность как результат имитации братской дружбы Литрес 2022 год
 Россия: жизнь взаймы Литрес 2022 год

В представительных органах власти 
Депутат Верховного Совета БССР (1981—1984, 1984—1988), Член ЦК КПБ 1986 - 199о годы

Член комиссии по вопросам гражданства России при президенте РФ (1992—1995)

Награды 
Медаль "За доблестный труд" «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» — 1970 г.

Орден «Знак Почёта» — Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29.04.1974 г.

Орден Ленина Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3.06.1986 г.

Лауреат Премии Совета Министров СССР за проектирование и строительство комплекса производств полиэфирного волокна в Могилёвском производственном объединении «Химволокно» — Постановление Совета Министров СССР от 9.08.1984 г.

Почетная Грамота Верховного Совета БССР

Примечания 

Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Члены ЦК КП Белоруссии
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVIII съезда КПСС
Председатели Могилёвского горисполкома
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании